Георгий Цаголов:
 Цаголов, Георгий Александрович (1897—1919) — революционер, один из организаторов осетинской партии «Кермен».
 Цаголов, Георгий Михайлович (1871—1939) — осетинский публицист, писатель и поэт.
 Цаголов, Георгий Николаевич (1940—2019) — публицист, доктор экономических наук, сын Н. А. Цаголова.